Schwarzau heißen folgende geographische Objekte:
 Schwarzau im Gebirge, Gemeinde in Niederösterreich
 Schwarzau am Steinfeld, Gemeinde in Niederösterreich

Gemeindeteile:
 Schwarzau (Lohberg), Ortsteil der Gemeinde Lohberg, Landkreis Cham, Bayern
 Schwarzau (Trostberg), Ortsteil der Stadt Trostberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Markt (Gemeinde Schwarzau), Hauptort und Ortschaft Schwarzau im Gebirge von Schwarzau, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich 
 Schwarzau (Gemeinden Altmelon, Arbesbach), Ortschaft der Gemeinden Altmelon und Arbesbach, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Schwarzau (Gemeinde Artstetten-Pöbring), Katastralgemeinde von Artstetten-Pöbring, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Schwarzau (Gemeinde Moorbad Harbach), Ortsteil von Moorbad Harbach, Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Schwarzau (Gemeinde Alberndorf), Ortsteil von Alberndorf in der Riedmark, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Schwarzau im Schwarzautal, ehemalige Gemeinde in der Steiermark

in Polen:
 Błaszki, Stadt in der Woiwodschaft Łódź, Polen (ehemals Schwarzau im Landkreis Kalisch, Wartheland)
 Czerniec (Lubin), Ort in der Woiwodschaft Niederschlesien, Polen (ehemals Schwarzau im Landkreis Lüben, Niederschlesien); siehe Lubin (Landgemeinde)
 Swarzewo, Ort in der Woiwodschaft Pommern, Polen (ehemals Schwarzau im Landkreis Neustadt i. Westpr., Danzig-Westpreußen)

Baulichkeiten:
 Schloss Schwarzau am Steinfeld, Niederösterreich
 Justizanstalt Schwarzau, in Schwarzau am Steinfeld, Niederösterreich

Gewässer:
 Schwarzau (Maltsch) (Černá), Nebenfluss der Maltsch in Tschechien und Österreich
 Schwarzau (Mur), Nebenfluss der Mur, Steiermark

Siehe auch:
 Schwarze Au
 Schwarzenau